Sami Aittokallio (né le  à Tampere en Finlande) est un gardien de but professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie 
Saros est formé à l'Ilves, équipe avec qui il joue ses années junior. En 2010, après avoir été classé comme meilleur espoir chez les gardiens de but européens lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010, il est choisi au  par l'Avalanche du Colorado lors de la quatrième ronde. Lors de la même saison, il est repêché lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2010 par le HK CSKA Moscou au . En 2012-2013, il commence à jouer en Amérique du Nord, il fait aussi ses débuts dans la Ligue nationale de hockey avec l'équipe qui l'a repêché.

Il représente la Finlande au niveau junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Championnats  

|-
| 2008-2009 || Ilves Tampere U18 || Finlande U18 || 5 || 5 || 0 || 0 || 305 || 9 || 1,77 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Ilves Tampere jr || Finlande jr || 13 || 7 || 6 || 0 || 731 || 33 || 2,71 ||  || 1 ||  || 9 || 6 || 3 || 504 || 19 || 2,26 ||  || 0 || 
|-
| 2009-2010 || Ilves Tampere  || SM-liiga || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Lempäälän Kisa ||  Mestis || 2 || 1 || 1 || 0 || 124 || 7 || 3,38 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 ||  U20 || Mestis || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 8 || 4 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Ilves Tampere U18 || Finlande U18 || 9 || 6 || 3 || 0 || 542 || 19 || 2,1 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Ilves Tampere jr || Finlande jr || 23 || 13 || 9 || 0 ||  || 67 || 3,2 ||  || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Ilves Tampere  || SM-liiga || 16 || 5 || 8 || 0 || 790 || 36 || 2,73 ||  || 1 ||  || 2 || 0 || 2 || 117 || 5 || 2,57 ||  || 0 || 
|-
| 2010-2011 ||  U20 || Mestis || 4 || 2 || 2 || 0 || 196 || 14 || 4,28 || 86,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Ilves Tampere jr || Finlande jr || 6 || 4 || 2 || 0 || 359 || 14 || 2,34 ||  || 1 ||  || 3 || 1 || 2 || 174 || 11 || 3,8 ||  || 0 || 
|-
| 2010-2011 || Lempäälän Kisa || Mestis || 6 || 3 || 3 || 0 || 322 || 20 || 3,73 || 90 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Ilves Tampere  || SM-liiga || 11 || 1 || 6 || 3 || 596 || 28 || 2,82 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Ilves Tampere jr || Finlande jr || 6 || 2 || 4 || 0 || 347 || 18 || 3,11 || 91 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Lempäälän Kisa || Mestis || 7 || 1 || 6 || 0 || 416 || 30 || 4,33 || 87,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Monsters du lac Érié || LAH || 27 || 14 || 12 || 1 ||  || 77 || 3 || 89,9 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Avalanche du Colorado || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 49 || 2 || 2,45 || 92 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Avalanche du Colorado || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 40 || 3 || 4,5 || 83,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Monsters du lac Érié || LAH || 36 || 15 || 15 || 3 ||  || 91 || 2,65 || 90,9 || 4 || 17 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Monsters du lac Érié || LAH || 16 || 7 || 5 || 1 || 809 || 43 || 3,19 || 90 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Komets de Fort Wayne || ECHL || 4 || 3 || 1 || 0 || 245 || 20 || 4,9 || 82,3 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Kärpät Oulu || Liiga || 33 || 18 || 4 || 9 ||  || 63 || 1,97 || 92 || 2 || 0 || 3 || 1 || 1 || 149 || 4 || 1,61 ||  || 0 || 10
|-
| 2016-2017 || Kärpät Oulu || Liiga || 16 || 1 || 5 || 7 || 345 || 33 || 2,41 || 91,3 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Sparta Prague || Extraliga || 28||15||13||0||||62||2,35||91,8||1||2 ||- || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Sport Vaasa|| Liiga || 30 || 9 || 9 || 9 ||  || 93 || 3,10 || 89,0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Ässät || Liiga || 25 || 9 || 10 || 3 ||  || 51 || 2,37 || 90,5 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021||  Ässät || Liiga || 17 || 2 || 6 || 5 || 893 || 52 || 3,50 || 87,8 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Compétitions internationales 

|-
| 2011 ||  junior || Championnat du monde junior || 1 || 0 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0 ||  || 0 ||  ||  place
|-
| 2012 ||  Finlande junior || Championnat du monde junior || 5 || 3 || 2 || 0 || 310 || 13 || 2,52 || 93,7 || 1 ||  ||  place

Références 

Naissance en août 1992
Naissance à Tampere
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Choix de repêchage du CSKA Moscou
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du Sport Vaasa
Joueur de l'Ässät Pori